ASJP steht für:
 Automated Similarity Judgment Program
 Associação Sindical dos Juizes Portugueses

Abkürzung